Virmantas ist ein männlicher litauischer Vorname (abgeleitet von vyr-as und Mantas).

Personen 
Virmantas Velikonis (1934–2012),  Politiker, Mitglied des Seimas und Agronom

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname